Бержера́к () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 45 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 13761 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 27739,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Туристичне бюро 
 Мерія муніципалітету Бержерак 
 [ Розташування муніципалітету Бержерак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Дордонь